Davisov pokal 1984 je bil triinsedemdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Svetovna skupina

Finale

Boj za obstanek

Datum: 28.-30. september

Ameriški del

Vzhodni del

Evropski del

Cona A

Cona B

1984 v športu
1984